Буке́ () — французьке прізвище, що походить від нормандського «bosc, bois — voir bosquet» — «той, хто бачить гай». Можливо, перші носії прізвища були мисливцями, лісниками, або просто мешкали серед гаю.

Відомо, що Буке — знаний у Франції лицарський рід, перші письмові згадки про який належать до ХІІІ століття.

Відомі носії 

 Дом Мартін Буке (1685—1754) — бенедектинський чернець, що уславився колосальною начитаністю в джерелах французької історії, багато з яких він сам видав, витягнувши їх на загал із монастирських сховищ.
 Дом Буке, племінник Дом Мартіна Буке, — фахівець з питань церковного права Франції, помер 1781 р.
 Жан Батист Мішель Буке (1746—1780) — видатний французький хімік, аналізував цеоліти; першим усерйоз зайнявся хімією природних речовин — вивчав опій, відкрив морфін, проводив аналізи крові й відкрив фібрин.
 Генрі Буке (1719—1765) — французький лицар, бригадний генерал, колонізатор Америки. 1764 року очолив експедицію проти індіанців Огайо, відому в історії як «Експедиція Буке». Цій події присвячено аж три книжки письменника Вільяма Сміта (1727—1803), що побачили світ у 60-ті роки XVIII століття, найвідомішою з яких є «Relation historique de l'expédition, contre les indiens de l'Ohio en MDCCLXIV. Commandée par le chevalier Henry Bouquet…». — Amsterdam: Marc-Michel Rey, 1769.
 Жан  Клод  Буке (1819—1885) — французький математик, член Паризької академії наук (з 1875). Народився в Морто. Закінчив Вищу нормальну школу в Парижі (1842). Викладав на Ліонському факультеті наук у Сорбонні й інших навчальних закладах. У 1870—1884 рр. — професор Сорбонни.
 Август Буке (1810—1846) — французький художник, літограф, гравер і карикатурист.
 Жан  Жак  Анатоль  Буке (1827—1909) — французький інженер-гідрограф. Президент Французької академії наук 1902 року.
 Моріс Буке — видатний французький хірург, дослідник історії давніх цивілізацій, автор всесвітньо відомої книжки «Коран, Тора, Євангеліє і наука. Вивчення Священних Писань у світлі сучасних наук».
 Мішель Буке (1807—1890) — французький художник.
 Мішель Буке (*1926) — видатний французький кіно- і театральний актор, знявся більш як у 50 кінострічках.
 Кароль Буке (*1957) — французька акторка.
 Анн Буке — французький дипломат, Посол Республіки Франція в Полінезії.
 Жан П'єр Буке — мер міста Вітрі-ле-Франсуа.
 Симон Буке — французький історик, лінгвіст.
 Жак «Жаккі» Буке — легендарний гравець регбі.

Джерело 

 Букет Є. В. та ін. Наше прізвище Букет. — Київ : Пугач О. В., 2010. — 160 с.

Див. також 
 Букет (значення)